Saarnio est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1912-1969), architecte finlandais
 (né en 1926), joueur finlandais de football
 (1919-2002), actrice finlandais
 (1867-1920), acteur finlandais
 (1885-1967), acteur finlandais
 (1898-1978), psychiatre et professeur finlandais
 (1867-1920), acteur finlandais
 (1883-1918), acteur et policier finlandais
 (1945-2020), journaliste et homme politique finlandais
 (1941-2002), acteur finlandais
 (né en 1944), architecte d'intérieur finlandais
 
 (1908-1978), instituteur et poète finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois